Деа́ндре Йе́длин (; 9 июля 1993, Сиэтл) — американский футболист, защитник клуба «Интер Майами» и сборной США. Участник чемпионата мира 2014 года.

Биография 
Деандре воспитывался родителями своей матери, отца никогда не видел, на половину, по его словам, латышского происхождения.

Карьера

Клубная 

В 2011 году Йедлин поступил в , и начал выступать за университетскую футбольную команду «Акрон Зипс».

11 января 2013 года Йедлин подписал контракт с клубом MLS «Сиэтл Саундерс», став первым  в истории франшизы. Его профессиональный дебют состоялся 2 марта в матче стартового тура сезона 2013 против «Монреаль Импакт». 12 марта в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2012/13 против мексиканского «УАНЛ Тигрес» он забил свой первый гол в профессиональной карьере. 15 июля Йедлин принял участие в Матче всех звёзд MLS 2013 против итальянской «Ромы». 20 июля в поединке против «Колорадо Рэпидз» он забил свой первый гол в MLS.

13 августа 2014 года Йедлин перешёл в английский «Тоттенхэм Хотспур», подписав четырёхлетний контракт. Первую половину сезона 2014/15 продолжал выступать за «Сиэтл Саундерс» уже на правах аренды. 1 января присоединился к лондонской команде. 11 апреля 2015 года в матче против «Астон Виллы» он дебютировал в английской Премьер-лиге.

1 сентября 2015 года Йедлин отправился в аренду в «Сандерленд» на сезон. 3 октября в матче против «Вест Хэм Юнайтед» он дебютировал за «котов».

24 августа 2016 года Йедлин перешёл в «Ньюкасл Юнайтед», с которым заключил контракт на пять лет. Трансфер игрока обошёлся клубу в 5 млн фунтов. Йедлин пришёл на место покинувшего команду Дэрила Янмата. Комментируя переход Деандре, тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес отметил, что этот игрок обладает хорошим опытом, нацеленностью на атаку, мастерством и прекрасной скоростью. 27 августа Йедлин дебютировал в составе «Ньюкасла», выйдя на замену в матче против «Брайтон энд Хоув Альбион». 10 сентября в поединке против «Дерби Каунти» он забил свой первый гол за новую команду.

1 февраля 2021 года Йедлин бесплатно перешёл в турецкий «Галатасарай», подписав 2,5-летний контракт. 26 января 2022 года контракт Йедлина с «Галатасараем» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

2 февраля 2022 года Йедлин присоединился к «Интер Майами», подписав четырёхлетний контракт с опцией продления ещё на один год. За «Интер Майами» он дебютировал 26 февраля в матче стартового тура сезона 2022 против «Чикаго Файр».

Международная 
В 2013 году Йедлин в составе молодёжной сборной США выступал на молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он принял участие в матчах против команд Испании, Франции и Ганы.

1 февраля 2014 года в товарищеском матче против сборной Южной Кореи Деандре дебютировал за сборную США, заменив Брэда Эванса во втором тайме. В мае того же года он попал сначала в расширенную, а затем и в окончательную заявку национальной команды на поездку в Бразилию на чемпионат мира. На турнире он сыграл в матчах против команд Португалии, Германии и Бельгии.

В 2015 году Йедлин принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Гондураса, Ямайки, Кубы и дважды Панамы.

Летом 2016 года Деадре принял участие в домашнем Кубке Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд Колумбии, Коста-Рики, Парагвая и Аргентины.

Статистика

Клубная

Сборная

Достижения

Клубные 
«Сиэтл Саундерс»
 Чемпион Открытого кубка США: 2014
 Обладатель Supporters’ Shield: 2014

Международные 
Сборная США
 Победитель Лиги наций КОНКАКАФ: 2019/20

Личные 
 Молодой футболист года в США: 2014
 Сборная всех звёзд MLS: 2013, 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Интер Майами»